Фингер ( — «палец») — многозначный термин.

Фамилия 
  (1858—1935) — австрийский и немецкий юрист, ректор Университета Галле (1909—1910).
 Фингер, Билл (1914—1974) — американский писатель, создатель комиксов, соавтор Бэтмена вместе с Бобом Кейном.
  (род. 1924) — американский ядерный физик, директор Отдела космических полётов на ядерной тяге (1961—1969).
  (1916—2008) — американский религиозный деятель, председатель Совета епископов Объединённой методистской церкви (1980—1981).
 Фингер, Готфрид (ок. 1655—1730) — австрийский композитор и исполнитель-виртуоз, сделавший карьеру в Англии.
  (род. 1979) — американский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Колорадо Эвеланш».
 Фингер, Йозеф (1841—1925) — австрийский физик и математик.
  (1887—1953) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
 Фингер, Карл (1910—1975) — гауптштурмфюрер СС.
  (род. 1970) — немецкий гребец, серебряный медалист летних Олимпийских игр в четвёрках с рулевым (1992).
  (1952—2010) — восточногерманский футболист.
  (род. 1990) — немецкий игрок в покер, обладатель браслета Мировой серии покера (2013).
  (род. 1993) — чешский волейболист, обладатель Суперкубка Германии в составе клуба «Фридрихсхафен» (2017).
  (род. 1954) — немецкий гитарист и музыкальный продюсер, лауреат почётной Премии музыкальных критиков Германии (2010).
  (1777—1827) — немецкий политик, глава Постоянного представительства граждан Вольного города Франкфурта (1819—1825).
  (род. 1986) — американский баскетболист, игрок Чемпионата Германии в составе клуба «Гёттинген».
 Фингер, Урсель (1929—2015) — саарская легкоатлетка.
 Фингер, Чарльз (1869—1941) — американский писатель.
  (1856—1939) — австрийский дерматолог, член академии «Леопольдина» (с 1903).
 Фингер, Якоб (1825—1904) — гессенский политический деятель.

Топоним 
 Фингер (озёра) — группа озёр в штате Нью-Йорк